Художественный музей Сало ( ) — собрание живописи, графики и скульптуры финских современных мастеров. Расположен в городе Сало в Финляндии.

История 
Музей был основан в 1998 году и разместился в помещениях старинного локомотивного депо вблизи авто- и железнодорожного вокзалов. Здание депо было построено в 1898—1899 годах по проекту архитектора .

Коллекция музея преимущественно состоит из работ современных финских мастеров. Проходят временные выставки. Музей ведёт активную издательскую деятельность.

Издания музея 
 Sampsa Sarparanta, 2009, ISBN 978-952-5830-01-9
 Sami Korkiakoski, 2009, ISBN 978-952-5830-00-2
 Sakari Mäkipuro, taidemaalari ja kullankaivaja, 2008, ISBN 978-952-99735-9-0
 Kuutti Lavonen: Aamun hauraat kädet, Les Mains fragiles de l’Aurore, 2008, ISBN 978-952-99735-8-3
 Jaana Saario: Läpivalaisu, 2008, ISBN 978-952-99735-7-6
 Alexander Reichstein: Ihmeotuksia & Ihmemuutoksia (Curious Creatures & Changes), 2007, ISBN 978-952-99735-6-9.
 Kirkon Jussi ja muuta esineistöä Salon ja lähiseudun kirkoista keskiajalta 1800-luvulle, 2007, ISBN 978-952-99735-5-2.
 Liisa Kanerva. Arkkitehdin värejä etsimässä, 2007, ISBN 978-952-99735-3-8.
 Ulla Pohjola, Varjossa ja valossa, 2007, ISBN 978-952-99735-2-1
 Talvimaa/Winterland, Valokuvataiteilijoiden liiton 3-vuotisnäyttelyn julkaisu, 2006, ISBN 952-99735-1-9.
 Jaana Paulus, puupiirtäjä, 2005, ISBN 952-99030-9-X
 Intoa ja innoa muotoilussa, 2005, ISBN 952-99030-7-3
 Hic iacet Lepus — Tässä lepää jänis. Markku Kolehmaisen taiteesta, 2005, ISBN 952-91-8502-2
 Esineen Tarina — Every Object Tells a Story., 2004, ISBN 952-471-479-5
 Viljo Hurme (1893—1987) — ismien pyörteissä, 2004, ISBN 952-99030-5-7.
 Tuula Nikulainen NoMad, 2005, ISBN 952-99030-4-9
 Rakkaudesta kangaspuihin. Rita Rauteva-Tuomainen. Tekstiilitaiteilija, 2003, ISBN 952-99030-3-0
 Laps’ Suomen : Suomen taiteen lapsiaiheita, 2003, ISBN 952-99030-2-2
 Ritva Kovalainen, Kauniiden hevosten maa — Land of Beautiful Horses. Valokuvateos. 2005. ISBN 952-471-546-5.
 Matti Warén (1891—1955), 2001. ISBN 951-578-910-9.
 Kaj Stenvall. Sää voi muuttua, minä en, 2003. ISBN 952-99030-1-4

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт художественного музей Сало 

Музеи Сало
Сало